Panti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Panti, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Panti, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar